Schwanenburg steht für:

 Schwanenburg, ein Schloss in Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Schwanenburg, eine Stadt in Lettland, siehe Gulbene
 Schwanenburg (Limmer), Veranstaltungs-Etablissement in Limmer vor Hannover
 Schwanenburg (Elte), eine 1343 zerstörte Niederungsburg der Herren von Steinfurt rechts der Ems bei Mesum, Rheine, Nordrhein-Westfalen
 Schwanenburgbrücke, Brücke über die Leine im Zuge des Westschnellweges in Hannover

Siehe auch:
 Schwaneburg
 Schwanburg
 Schwanenberg